gmina Siedlisko – gmina wiejska, powiat nowosolski, woj. lubuskie

dawne gminy:
 gmina Siedlisko – dawna gmina wiejska, powiat trzcianecki/pilski, woj. poznańskie/pilskie
 gmina Siedlisko (następnie gmina Siedliszcze) – dawna gmina wiejska, powiat wołożyński/lidzki, woj. nowogródzkie